

Географические названия 
 Пунтаренас — провинция в Коста-Рике.
 Пунтаренас — кантон в Коста-Рике.
 Пунтаренас — муниципалитет в Коста-Рике.
 Пунтаренас — футбольный клуб в Коста-Рике.